Un muscle triceps est un muscle ayant trois chefs musculaires, c’est-à-dire trois insertions. Il en existe deux dans le corps humain :
 le muscle triceps brachial, situé dans le bras ;
 le muscle triceps sural, situé dans la jambe.